

Geografia 
Il Sahara è un deserto africano
 Sahara Occidentale
 Sahara Spagnolo

Cinema 
Sahara – film del 1919 diretto da Arthur Rosson
Sahara (Love in the Desert) – film del 1929 diretto da George Melford 
Sahara – film del 1943 diretto da Zoltán Korda
Sahara – film del 1983 diretto da Andrew V. McLaglen
Sahara –  film TV del 1991 diretto da Brian Trenchard-Smith (remake del film del 1943)
Sahara – film del 1998 diretto da Joe D'Amato
Sahara – film del 2005 diretto da Breck Eisner
Sahara – film del 2017 diretto da Pierre Coré

Letteratura 
Sahara, romanzo di Clive Cussler

Musica 
 Sahara – gruppo musicale rumeno
 Sahara – album di McCoy Tyner del 1972
 Sahara – album dei House of Lords del 1990
 Sahara – album degli Orphaned Land del 1994
 Sahara – album di Sarbel del 2006
 Sahara – singolo di Slash del 2009
 Sahara – casa discografica italiana

Altro 
Sahara, casinò di Las Vegas.